De lag som efter kontinentala kvalifikationsspel inte lyckats kvala in till huvudturneringen får en ny chans i ett kvalspel som arrangeras av IHF.

Damer
Spelades mellan 28 mars och 30 mars 2008. De två bästa i varje grupp är kvalificerade till huvudturneringen.

Grupp A
Leipzig, Tyskland

Grupp B
Bukarest, Rumänien

Grupp C
Nimes, Frankrike

Herrar
Spelas mellan 30 maj och 1 juni 2008. De två bästa i varje grupp är kvalificerade till huvudturneringen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Olympiska sommarspelen 2008